Пёркёльт () — один из способов приготовления тушёного мяса в венгерской кухне. В отличие от паприкаша, в нём не используется сметана. Отделённое от костей мясо (говядина, свинина, баранина, курятина, печень и иногда рубец) слегка обжаривается, а затем тушится в течение часа в соусе со сладкой паприкой, обжаренным луком и салом, иногда с добавлением чеснока и зелёного перца. Вода добавляется в объёме мяса. В качестве гарнира к пёркёльту часто используется картофель; иногда его добавляют непосредственно в блюдо в процессе приготовления. Другим популярным гарниром к пёркёльту является тархоня. Пёркёльт из телятины выступает начинкой для фаршированных блинчиков по-хортобадьски.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рецепт пёркёльта из говядины. Кузнецова Е. К. Венгерская кухня. — М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2004. ISBN 5-94848-166-2
 Пёркёльт. Соломоник Т., Синельников С., Лазерсон И. Европейская шкатулка. Кулинарные шедевры мира. — СПб: Издательский Дом «Нева», 2006. — 368 с. илл.

Венгерская кухня
Мясные блюда
Блюда по алфавиту